Вритра (, «затор», «преграда»; «враг»; «облачитель») — в индуизме змееобразный демон хаоса.

Основные сведения 
Вритра характеризуется в «Ригведе» как дикий, хитрый зверь, растущий в темноте, «не-человек» и «не-бог». В его распоряжении находились гром, молния, град, туман. Также ему принадлежали 99 крепостей, разрушенных Индрой, который убил и их хозяина. Победа Индры над Вритрой рассматривается как космогонический акт перехода от хаоса к космосу.

Примечания

Литература 
 
  
 

Демоны в индуизме
Риг-веда
Персонажи индуистской мифологии
Хаос
Данавы